La Polska Liga Koszykówki 2017-2018 è stata l'84ª edizione del massimo campionato polacco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio dello .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Collegamenti esterni
  Sito ufficiale

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018